A Lamar Hunt U.S. Open Cup de 2000 foi a 87ª edição do torneio. Foi o segundo torneio Open Cup a ser nomeado de Lamar Hunt.

O Chicago Fire venceu o Miami Fusion por 2-1 no Soldier Field, em Chicago, Illinois. Duas equipes da PDL - o Mid Michigan Bucks e o Chicago Sockers - derrotaram times da MLS na segunda rodada, mas nas quartas de final foram eliminados.

Participantes

Confrontos

Primeira Rodada

Segunda Rodada

Terceira Rodada

Quartas de Final

Semi Finais

Final

Premiação

Artilheiros

Ligações externas 
 Statistics

Lamar Hunt U.S. Open Cup de 2000
Desporto nos Estados Unidos em 2000